Abercorn – wieś w Szkocji, w hrabstwie West Lothian
 Abercorn – wieś w Kanadzie, w prowincji Quebec
 Abercorn – dawna nazwa miasta Mbala w Rodezji Północnej (ob. Zambii)